Osoby o tym nazwisku:
 George Lillo – angielski dramaturg

Inne:
 Lillo – gmina w Hiszpanii